Parophryotrocha är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartmann-Schröder 1971. Parophryotrocha ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Parophryotrocha